Giugliano bezeichnet:

 eine Stadt in der Metropolitanstadt Neapel, siehe  Giugliano in Campania

Giugliano ist der Familienname folgender Personen:

 Davide Giugliano (* 1989), italienischer Motorradrennfahrer
 Manuela Giugliano (* 1997), italienische Fußballspielerin